Universität La Salle steht für:

 La Salle University in Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Universidad La Salle, Mexiko
 Universidad La Salle Bolivia, in La Paz
 Universidad La Salle (Arequipa), Peru

Universität De La Salle steht für:

 Universität De La Salle (Manila), Philippinen
 Universidad De La Salle (Bogotá), Kolumbien